De Rally van Monte Carlo 2013, formeel 81ème Rallye Automobile de Monte-Carlo, was de 81e editie van de Rally van Monte Carlo en de eerste ronde van het wereldkampioenschap rally in 2013. Het was de 507e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start was in Valence en de finish in Monte Carlo.

Verslag 
De openingsronde van het kampioenschap werd dit keer onder barre weersomstandigheden verreden; sneeuwval en regen zorgden voor onvoorspelbare omstandigheden op de klassementsproeven. Desondanks was het wederom regerend wereldkampioen Sébastien Loeb die in zijn afscheidstournee het beste wist om te gaan met de condities en de Citroën-rijder schreef voor de zevende keer het klassieke evenement op zijn naam. Volkswagen kende een gemengd resultaat bij het debuut van hun Volkswagen Polo R WRC. Sébastien Ogier leidde de rally in eerste instantie, maar was daarna iets te wisselvallig om deze positie te kunnen vasthouden en moest zich content stellen met een tweede plaats, terwijl teamgenoot Jari-Matti Latvala meer moeite had en eigenlijk geen grip kon krijgen op de condities, wat uiteindelijk resulteerde in een harde klapper voor de Fin op de slotdag. Daniel Sordo completeerde in zijn terugkeer bij Citroën het podium als derde, na een intens gevecht met M-Sport-rijder Jevgeni Novikov, die de laatste dag eveneens niet zou doorkomen. De verslechterde weersomstandigheden en het enorme toeschouwersaantal die de toegangswegen blokkeerden, deden ervoor zorgen dat de twee laatste klassementsproeven geannuleerd moesten worden.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven 

 Noot: Klassementsproef 18 (Lantosque - Lucéram 2), de Power Stage, werd geneutraliseerd, waardoor extra punten niet verdeeld konden worden.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Monte
Rally van Monte Carlo